Fantascienza – genere delle opere di intrattenimento

Collane editoriali
Fantascienza – soprannominata Fantascienza Garzanti, rivista pubblicata dal 1954 al 1955 (7 numeri) da Garzanti Editore come edizione italiana di The Magazine of Fantasy and Science Fiction
Fantascienza – rivista pubblicata dal 1957 al 1961 (9 numeri) dall'editrice SAIE
Fantascienza – collana pubblicata nel 1976 (3 numeri) da Ennio Ciscato Editore
Fantascienza – collana pubblicata nel 1976 al 1991 (7 numeri) da EIL Editrice Italia Letteraria
La Fantascienza – collana pubblicata nel 1977 al 1978 (4 numeri) da Longanesi & C.
Fantascienza, nota come Sonzogno Fantascienza – collana pubblicata nel 1978 (6 numeri) da Sonzogno
Fantascienza – collana pubblicata dal 1979 al 1982 (11 numeri) da Armenia Edizioni
Fantascienza – collana pubblicata dal 1990 al 1993 (10 numeri) da Sperling & Kupfer
Fantascienza – collana pubblicata dal 1995 al 1996 (9 numeri) da Sellerio editore

Altro 
Fantascienza – antologia di Angelo Moscariello del 2006 edita da Electa
Fantascienza.com – sito web italiano